Ву́лиця Оле́га Кошово́го (також Ву́лиця Кошово́го) — вулиця в різних населених пунктах України.

 Вулиця Олега Кошового — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Олега Кошового — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Олега Кошового — вулиця в місті Дружківка.
 Вулиця Олега Кошового — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Олега Кошового — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Олега Кошового — вулиця в місті Кременчук Полтавської області.
 Вулиця Олега Кошового — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Олега Кошового — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Олега Кошового — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Олега Кошового — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Кошового — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Олега Кошового — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Олега Кошового — вулиця в місті Чернігів.

Колишні назви:
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Злагоди в місті Бар.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Бережного в місті Бахмач.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Ігоря Сікорського в місті Біла Церква.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Петриківка у місті Білопілля.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Покровська у місті Біляївка.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Романа Шухевича у місті Бориспіль.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Марти Пашківської у місті Борщів.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Вишнева у місті Васильків.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Святослава Хороброго у місті Вінниця.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва Дружньої вулиці в місті Виноградів.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Івана Підкови в місті Городище.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Київської Русі в місті Долинська.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Василя Дейнеки у місті Заводське.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Героїв України у місті Заставна.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва Каштанової вулиці в місті Золоте.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Володимира Великого в місті Ізюм.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Миколи Теодоровича в місті Камінь-Каширський.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Героїв Крут в місті Кам'янка.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Олександрійська у місті Кам'янське.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Богодара Которовича у місті Ківерці.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Андрія Малишка в смт Козин.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Артура Венжика у місті Козятин.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Остравська у місті Конотоп.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Федора Палфія у смт. Королево.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Марка Безручка у місті Коростень.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Олени Теліги у місті Коростишів.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Романа Сокуренка в місті Корсунь-Шевченківський.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва Весняної вулиці в місті Костопіль.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Каштанової у місті Красилів.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Андрія Івашка у місті Кролевець.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Василя Сліпака у місті Кропивницький.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Кошова у місті Лебедин.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Січових Стрільців у місті Лубни.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва Балківської вулиці в місті Луцьк.
Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Олександра Гулькевича в місті Малин.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Затишна у місті Маневичі.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Валерія Лобановського у місті Марганець.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Захисників України у смт. Миропіль.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Микола Сайка у місті Ніжин.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Відродження у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Дружби Народів в місті Олександрія.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Ганни Самутіної в місті Переяслав.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Пирятин.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Патріотів в місті Подільськ.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Романа Шухевича в місті Полонне.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Грушева у смт. Понінка.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Туркенича в місті Радомишль.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Володимира Івасюка в місті Рівне.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Покровська у Романів.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Михайлівська у місті Свалява.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Сотника Михайла Майбороди в місті Світловодськ.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Січових Стрільців у місті Славута.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Канівська у місті Сторожинець.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Олекси Грищенка у місті Суми.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці отамана Сірка у місті Тальне.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола в місті Теребовля.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Євгена Маланюка в місті Хмельницький.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Івана Сірка у місті Хоростків.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва вулиці Олександра Марченка у місті Фастів.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва Мальовничої вулиці в смт Цумань.
 Вулиця Олега Кошового — колишня назва Прозорої вулиці в місті Шпола.

Вулиці Олега Кошового